Гоме́тс-ле-Шате́ль, Ґометс-ле-Шатель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 26 км на південний захід від Парижа, 23 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 964 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2580,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт. 

 Гометс-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Гометс-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн